Jacob van Waning (schout), schout en burgemeester van Bleiswijk
Jacob van Waning (burgemeester) (1859-1937), burgemeester van Ouderkerk aan den IJssel